Спасовка — народное название Успенского поста, начинающегося с Медового Спаса.

Спасовка — топоним:

Населённые пункты

Грузия 
 Спасовка — село в Ниноцминдском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия.

Казахстан 
 Спасовка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Кыргызстан 
 Спасовка — прежнее название села Ак-Баш Сузакского района Джалалабадской области.

Россия 
 Спасовка — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Спасовка — село в Кировском районе Крыма.
 Спасовка — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Спасовка — деревня в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Спасовка — прежнее название деревни Латышовка в Дятьковском районе Брянской области.

Турция 
 Спасовка — прежнее название села Шахналар района Акьяка ила Карс.

Украина 
 Спасовка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Спасовка — село в Городокском районе Хмельницкой области.

Реки 
 Спасовка — река в Приморском крае.
 Спасовка (Блазновка) — река в Тверской, Вологодской, Новгородской и Ленинградской областях.
 Спасовка — река во Львовской области Украины.